Riculf(e), Riculphe ou Richulf(e) (en latin Ric(h)ulfus) est un anthroponyme masculin d'origine germanique, tombé en désuétude après le .

 Richulf (mort en 813), archevêque de Mayence ;
 Riculf (mort vers 875), archevêque de Rouen ;
 Riculf (mort vers 915), évêque d'Elne ;
 Riculf (mort vers 1000), évêque de Fréjus.